Spirotropis kan syfta på:

 Spirotropis (djur) – ett släkte snäckor
 Spirotropis (växter) – ett släkte av växter